Leonardina –  variante del nome Leonardina
 Leonardina (zoologia) – genere di uccelli della famiglia Muscicapidae dell'ordine dei Passeriformi